La Primera B Nacional 2021 è stata la 37ª edizione del campionato argentino di calcio di seconda divisione. Il torneo, che ha preso inizio il 12 marzo 2021, e si è concluso il 21 dicembre 2021, ha visto la partecipazione di 35 squadre.

Formato 
Le 35 squadre sono state divise in due gironi (zone), una di 17 squadre e un'altra di 18 squadre, dove ogni squadra ha giocato contro le proprie avversarie del proprio girone di appartenenza due volte: una in casa e una in trasferta, per un totale di 34 partite. Le due vincitrici di ogni zona hanno quindi disputato una finale in campo neutro per decidere la prima squadra promossa in Primera Divisíon per la stagione 2022. Le squadre classificate dal secondo al quarto posto in ciascuna zona hanno invece disputato un torneo ad eliminazione diretta (Torneo Reducido) per il secondo posto promozione insieme alla perdente della finale tra le vincitrici di zona, che si è unita al Torneo Reducido in semifinale. Nessuna squadra è stata retrocessa in Primera B Metropolitana o Torneo Federal A in questa stagione. Il sorteggio per decidere i gironi e il calendario si è tenuto il 25 febbraio 2021.

Le squadre che si sono classificate nelle prime sette posizioni di ogni zona e la miglior ottava hanno ottenuto la qualificazione ai trentaduesimi di finale della Coppa Argentina 2022.

Squadre partecipanti

Zona A

Classifica 

Legenda
      Squadra qualificata per la finale del campionato e alla Coppa Argentina 2022.
      Squadre qualificate al Torneo Reducido e alla Coppa Argentina 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Argentina 2022.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Risultati (girone di andata)

Risultati (girone di ritorno)

Zona B

Classifica 

Legenda
      Squadra qualificata per la finale del campionato e alla Coppa Argentina 2022.
      Squadre qualificate al Torneo Reducido e alla Coppa Argentina 2022.
      Squadre qualificate alla Coppa Argentina 2022.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato; 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Risultati (girone di andata)

Risultati (girone di ritorno)

Finale 
La finale si è disputata in campo neutro in una gara unica. La squadra vincitrice, il Tigre, si è consacrato campione del torneo e ha ottenuto la promozione in Primera División. La squadra sconfitta in finale, il Barracas Central, si è unito al Torneo Reducido per determinare la seconda squadra promossa.

Torneo Reducido 
Per determinare la seconda squadra promossa in Primera División, il regolamento del campionato ha previsto la disputa di un torneo reducido in tre fasi (prima fase, semifinali e finale) con sette squadre partecipanti: la squadra sconfitta nella finale del campionato, il Barracas Central, e le tre squadre miglior classificate di ogni zona.

Prima fase 
Alla prima fase hanno partecipato le squadre classificate dalla 2ª alla 4ª posizione di ogni zona. Gli accoppiamenti, che hanno visto la disputa di una sfida con partite di andata e ritorno, sono stati determinati in base alla classifica. Le tre squadre vincenti si sono qualificate alle semifinali del Torneo reducido.

Risultati 

Dopo la disputa dei calci di rigore (per il risultato aggregato di 3-3), il Quilmes passa alle semifinali del Torneo reducido.

Con il risultato aggregato di 2-1, passa alle semifinali del Torneo reducido l'Almirante Brown.

Con il risultato aggregato di 3-2, passa alle semifinali del Torneo reducido il Ferro Carril Oeste.

Semifinali 
Le tre squadre vincenti della Prima fase si sono unite al Barracas Central (sconfitta nella finale di campionato) nella disputa delle semifinali del Torneo reducido. Gli accoppiamenti sono stati determinati sulla base del punteggio ottenuto da ogni squadra nella fase regolare. Anche in questo caso, il regolamento ha previsto la disputa di partite di andata e ritorno.

Con il risultato aggregato di 3-2, passa in finale del Torneo reducido il Barracas Central.

Con il risultato aggregato di 2-1, il Quilmes passa in finale del Torneo reducido.

Finale 
La finale del Torneo reducido si è giocata su gara unica in campo neutro. Dopo il pareggio per 0-0 nei tempi regolamentari, ai calci di rigore è uscito vincente il Barracas Central, che insieme al Tigre ottiene la promozione in Primera División.

Statistiche

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
Campionato argentino di calcio